

Patronyme 

 Jean-Paul Grangaud (1938-2020), pédiatre et professeur d'universités franco-algérien ;
 Michelle Grangaud (1941-2022), poétesse française.